Blendung oder Blenden steht für:
 Blendung (Strafe), eine Bestrafung, die zur Erblindung führt
 Blendung (Überbelichtung), die Überlastung eines visuellen oder optischen Systems durch zu hohe Leuchtdichte
 Blenden (Band), eine deutsche Punkband aus Köln
 Blenden (Militär), dem Feind für eine begrenzte Zeit die Sicht nehmen
 Blenden (Wiggensbach), einen Ortsteil des Marktes Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Blenden steht außerdem für: 
 Verwirren von Gegnern in der Kryptographie, siehe Blender (Kryptographie)
 Färben von Pelzen, siehe Pelzveredlung#Decken, Blenden

Die Blendung steht für:
 Die Blendung, ein Roman von Elias Canetti

Siehe auch:

 Geblendet, Verblendung
 Die Blendung Simsons, Gemälde von Rembrandt